Bielawki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Bielawki, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Bielawki, un village de la voïvodie de Łódź
 Bielawki, un village du powiat de Kartuzy de la voïvodie de Poméranie
 Bielawki, un village du powiat de Tczew de la voïvodie de Poméranie